Il singolare del torneo di tennis Hampton Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Ilie Năstase 4–6, 6–3, 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (finale)

 Jimmy Connors (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hampton Open 1973